

Toponymes 
 Pama est un département et une commune urbaine de la province de la province de la Kompienga dans la région de l'Est au Burkina Faso.
 Pama est la ville chef-lieu de son département homonyme et de la province de la Kompienga.
 Pama est un district de Neusiedl am See en Autriche.
 Pama est un village du Cameroun.
 Pama est un hameau de la commune néerlandaise de Westerkwartier.

Hydronymes 
 La Pama est une rivière de la République centrafricaine.

Sigle 
 PAMA : Plan d'actions pour les mobilités actives.

Marques 
 Pama est le nom d'une liqueur de grenade produite aux États-Unis.
 Pama Records était un label britannique des années 1960 et 70 spécialisé dans la soul, le ska et le reggae.

Homonymie de localités
Homonymie de toponyme